Miejscowości w USA:
 Grundy – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Buchanan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Grundy (ang. Grundy County) – w stanie Tennessee